Команда Чили принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в семнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Спорт в Чили в 1992 году
Страны на летних Олимпийских играх 1992 года